Ernani - opera di Giuseppe Verdi
Ernani - nome proprio di persona maschile
Ernani - piroscafo varato nel 1910

Pagine correlate
Hernani